Campagna — comuna da região Campânia, Itália
 Campagna-de-Sault — comuna de Aude, França
 Campagna Lupia — comuna do Vêneto, Itália

Desambiguações de topônimos